Chłopaki nie płaczą – film komediowy z 2000 roku w reżyserii Olafa Lubaszenki
 Chłopaki nie płaczą – gra przygodowa z 2005 roku oparta na filmie Olafa Lubaszenki
 Chłopaki nie płaczą – album studyjny zespołu T.Love z 1997 roku
 „Chłopaki nie płaczą” – singel zespołu T.Love pochodzący z albumu o tym samym tytule
 Chłopaki nie płaczą – powieść Krzysztofa Vargi z 1996 roku